Miha Rihtar (ur. 4 marca 1981 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy zajął 65. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największym sukcesem tego zawodnika jest złoty medal mistrzostw świata juniorów wywalczony drużynowo w Canmore.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 65
 sezon 1998/1999: 66

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 24

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998 Nagano (JPN) – 34. miejsce (duża skocznia)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Drużynowo
 1997 Canmore (CAN) – złoty medal

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Lublanie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001